

Persone 
 Birkir Kristinsson – ex calciatore islandese
 Kristófer Kristinsson – calciatore islandese
 Jón Kristinsson – attore, comico e politico islandese 
 Ögmundur Kristinsson – calciatore islandese 
 Rúnar Kristinsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese